Mejdurétxie (Primórie), localitat del territori de Primórie, a Rússia
 Mejdurétxie (Crimea), localitat de la república de Crimea, a Rússia
 Mejdurétxie (Altai), localitat del territori de l'Altai, a Rússia
 Mejudrétxie (Uliànovsk), localitat de la província d'Uliànovsk, a Rússia
 Mejdurétxie (Saràtov), localitat de la província de Saràtov, a Rússia